Sezon 1949 był 19. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
20 goli:
 Yrjö Asikainen (IKissat Tampere)
 Kaimo Lintamo (Vaasan Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii